Witold Pilecki - militare polacco
 Stan Pilecki - rugbista australiano